Alker ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Alker (1921–1984), österreichischer Mineraloge
 Armin Alker (* 1956), deutscher Kameramann
 Ernst Alker (1895–1972), österreichisch-schweizerischer Literaturhistoriker 
 Hayward R. Alker (1937–2007), US-amerikanischer Politikwissenschaftler
 Hermann Alker (1885–1967), deutscher Architekt 
 Hugo Alker (1918–2000), österreichischer Bibliothekar
 Imre Alker (* 1941), ungarischer Ringer